Tanger (gesticht onder de naam Tingis) , een stad in Noord-Marokko
Tingis (genus), een geslacht van wantsen uit de familie netwantsen (Tingidae)